I Кубок СССР по современному пятиборью среди женщин проводился в Риге Латвийской ССР с 2 февраля по 7 февраля 1988 года. Впервые в Советском Союзе были проведены официальные соревнования на Кубок СССР среди женщин.

На турнире награды разыгрывались только в личном первенстве. В турнире приняли участие 24 спортсменки из союзных республик и Москвы (Динамо-3, Вооруженные Силы-6, Профсоюзы-15), которые в течение 5 дней боролись за право стать обладателем Кубка СССР.
 
Первым обладателем Кубка СССР по современному пятиборью среди женщин стала двукратная чемпионка мира москвичка Ирина Киселева.

Фехтование
3 февраля 1988г.

Фехтование проводилось на один укол в два круга. Всего каждой спортсменке пришлось провести 46 поединков. Победителем стала Ирина Киселева-1040 очков.

1. И. Киселева - 1040

2. Л. Алешина - 940

3. А. Котельникова - 920

4. М. Наумова - 900

5. И. Шухавцова - 880

6. А. Стригинова - 880

7. С. Кваскова - 880

8. Ю. Цицугина - 880

9. Р. Биккинина - 880

Кубок СССР. Женщины. Личное первенство 

Победитель и призеры

 Итоговая таблица.

Ссылки. 
 Рига: [Кратко о розыгрыше Кубка СССР по соврем. пятиборью среди женщин] // Советский спорт. — 1988. — 9 февраля. — (Стучат телетайпы).
 Панорама спортивного года 1988 / Сост. Ю. С. Лукашин — М.: Физкультура и спорт, 1989.

Кубок СССР по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Риге
Спорт в Латвии в 1988 году
Февраль 1988 года
Чемпионаты СССР в 1988 году